User Account Control
 Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego
 Union Aerospace Corporation